Cindy Stone (Takabi Mika 高日 美佳 en japonés) es la exnovia de Larry Butz y la víctima del caso 1-1 en el juego Phoenix Wright.

Perfil 
 Edad: 22.
 Género: Femenino.
 Altura: 1'69 m.
 Oficio: Modelo.

Amigos y familiares 
Salía con Larry antes del caso 1-1.

Origen del nombre 
 Inglés: Proviene de Cinder Block. En la versión española se parece a Sin dinero (Cindy Nero). Aparte puede ser una mezcla de nombres por parte de Cindy Crawford (Modelo) y Sharon Stone (Actriz).

 Japonés: Takabi porviene de takabisha, que significa "ser un gran caballo".

Personajes de Phoenix Wright